Topica steht für:

 Topica (Cicero)
 Topik (Aristoteles)